Лебединовка — село в Аламудунском районе Чуйской области Киргизии. Районный центр. Административный центр Лебединовского аильного округа. Код СОАТЕ — 41708 203 831 01 0. Непосредственно примыкает к территории столицы республики — Бишкека.

История 

Село основано в 1898 году.

В непосредственной близости к селу археологи обнаружили археологические памятники, датируемые каменным веком. 

На территории села находится научно-исследовательский центр животноводства, где для аграриев проводятся необходимые консультации. Специфика их работы также охватывает проектные разработки в сфере увеличения поголовья скота, исследования в области земледелия для выращивания кормовых культур с целью бесперебойного обеспечения ими животноводческих ферм.

Население 
По данным переписи 2009 года, в селе проживало 20 709 человек.

Через село проходит автодорога Бишкек-Балыкчы.

Известные жители 
 Буханцев, Кирилл Иванович (1919—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Семенистова, Анна Яковлевна (р. 1907) — Герой Социалистического Труда.
 Титиев, Оюб Салманович (р. 1957) — российский правозащитник.

Примечания 

Населённые пункты Аламудунского района